В одиночному розряді тенісного турніру Central Fidelity Bank International 1981, який проходив в рамках Туру WTA 1981, Мері-Лу П'ятек здобула титул, у фіналі перемігши Сью Баркер 6-4, 6-1.

Сіяні гравчині 

 Сільвія Ганіка (чвертьфінал)
 Пем Шрайвер (півфінал)
 Венді Тернбулл (чвертьфінал)
 Кеті Джордан (1-ше коло)

 Регіна Маршикова (чвертьфінал)
 Сью Баркер (фінал)
 Мері-Лу П'ятек (переможниця)
 Сенді Коллінз (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Central Fidelity Bank International